Louis Prévoteau
Maurice Prévoteau